Hrbáč může být:

člověk s hrbem, hrbatá osoba

v biologii
kanár divoký
 belgický hrbáč (Bossu Belge)
 skotský hrbáč (Scotch Fancy)
 mnichovský hrbáč (Munchester)
 japonský hrbáč (Hoso Japanais)

geografické názvy
Corcovado, česky Hrbáč – brazilský kopec nad městem Rio de Janeiro

v kultuře
Hrbáč (román), román francouzského spisovatele Paula Févala staršího z roku 1857, později autorem přepracován i na divadelní hru
Hrbáč (film, 1914), francouzský film z roku 1914, režie André Heuzé, němý film
Hrbáč (film, 1925), francouzský film z roku 1925, režie Jean Kemm, němý film
Hrbáč (film, 1934), francouzský film z roku 1934, režie René Sti
Hrbáč (film, 1944), francouzský film z roku 1944, režie Jean Dellanoy
Hrbáč (film, 1959), francouzský film z roku 1959, režie André Hunebelle
Hrbáč (film, 1997), francouzský film z roku 1997, režie Philippe de Broca
Hrbáč Lagardere, francouzský televizní film z roku 2003, režie Henri Helman
Hrbáč (Mrożek, divadelní hra), drama Sławomira Mrożeka z roku 1975

příjmení osob
Ivo Hrbáč, český herec
Martin Hrbáč (* 1939), horňácký zpěvák a primáš cimbálové muziky
Vlastimil Hrbáč (* 1943), československý basketbalista

jiný význam
přezdívka letounu Iljušin Il-20
polská přezdívka pro osobní automobil Volkswagen Brouk